Moseka peut désigner :
 Moseka, un nom personnel (prénom ou postnom) féminin.
 Marie-Claire Mboyo Moseka (1959-), chanteuse congolaise.
 Moseka, un film documentaire congolais.
 Moseka Yogo Ambake (née en 1956), peintre kino-congolaise.